Hostun peut désigner : 
 Hostun, commune française du département de la Drôme ;
 la Maison d'Hostun, famille qui a tenu en fief la localité pendant plusieurs siècles.